Сезон 1990–91 в Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, що проходило між 9 вересня 1990 та 26 травня 1991 року. Участь у турнірі брали 18 команд, 4 найгірші з яких залишили Серію A по завершенні сезону.

Переможцем сезону стала генуезька «Сампдорія», для якої цей «скудетто» став першим і допоки останнім в історії. Чемпіони продемонстрували найрезультативнішу атакувальну гру серед усіх команд Серії A, забивши 57 голів в 34 іграх сезону. Більша частина цих м'ячів була забита парою основних нападників клубу — Роберто Манчіні та Джанлукою Віаллі, останній з яких став найкращим бомбардиром сезону. Титул чемпіона Італії сезону 1990–91 у складі «Сампдорії» завоював й український радянський футболіст, майбутній головний тренер збірної України Олексій Михайличенко.

Команди 
Участь у турнірі брали 18 команд:

Турнірна таблиця

Результати

Чемпіони 
Склад переможців турніру:

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром сезону 1990-91 став лідер атак чемпіона країни «Сампдорії» Джанлука Віаллі, якому для перемоги у суперечці бомбардирів виявилося досить 19 забитих голів.

П'єтро Паоло Вірдіс забив сотий м'яч у матчах Серії «А». По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (274), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Жозе Алтафіні (216), Курт Хамрін (190), Джамп'єро Боніперті (178), Амедео Амадеї (174), Джузеппе Савольді (168), Гульєльмо Габетто (165), Роберто Бонінсенья (163).

Відвідуваність 
Середня відвідуваність матчів Серії A сезону 1990-91 склала 33 255 глядачів.

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Примітки

Посилання 
 Серія A 1991–92 на RSSSF  

1990-91
1990 у футболі
1991 у футболі
1990 в італійському спорті
1991 в італійському спорті